Il singolare del torneo di tennis Celle Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Chang che ha battuto in finale Alexander Mronz 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Markus Zoecke (semifinali)
 Karol Kučera (semifinali)
 David Engel (secondo turno)
 Alexander Mronz (finale)

 József Krocskó (primo turno)
 Brent Larkham (secondo turno)
 Daniele Musa (primo turno)
 Massimo Valeri (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Celle Challenger 1994